

Littérature
 Arcane 17, texte poétique d'André Breton.
 Arcane 17, « maison d'édition et d’Initiatives » française créée en 2008, marquée à gauche.

Musique
 Arcane 17, association organisatrice du festival de musique Les Nuits européennes.